Diese Liste enthält alle offiziellen A-Länderspiele der Gabunischen Fußballnationalmannschaft.

1960 bis 1969

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Weblinks 
Liste der Spiele von Gabun (englisch)
Liste der Spiele von Gabun auf der Website fr.fifa.com (französisch)

Gabun
!Landerspiele